Вирги́нские Острова (Американские Виргинские Острова, ; Виргинские острова Соединённых Штатов, ) — группа островов в Карибском море, имеющая статус неинкорпорированной организованной территории США.

Площадь — 346,36 км², население —  человек (2010). Самые большие три острова — Сент-Томас, Сент-Джон и Санта-Крус.

Географически являются частью Виргинских островов (которые включают в себя также Британские Виргинские острова).

17 января 1917 года Американские Виргины, до этого Датская Вест-Индия, были приобретены США у Дании (все формальности были завершены 31 марта того же года) за 25 млн долларов. До 1954 года управлялись министерством внутренних дел США. Жители имеют статус граждан Соединённых Штатов Америки.

История 
Первыми жителями Виргинских островов были сибонеи, карибы и араваки. В 1493 году острова открыл Христофор Колумб, который и дал им современное название.

В 1625 году на островах поселились английские и французские колонисты, занявшиеся сельским хозяйством. Затем островами последовательно владели Великобритания, Испания, Франция и Мальтийский орден.

В 1666 году островом Сент-Томас завладела Дания, захватившая вскоре и остров Сент-Джон, а в 1733 году Дания купила у Франции остров Санта-Крус. Датчане пытались основать на Сент-Томасе плантационное хозяйство, но оно не имело успеха из-за малого плодородия земель, и остров стал одним из центров торговли ромом и рабами. Порт острова Сент-Томас стал базой пиратов. Остров Санта-Крус имел более плодородные земли, и после перехода к Дании там было основано около 200 плантаций сахарного тростника. Восстание чернокожих рабов в 1848 году привело к изданию генерал-губернатором Датской Вест-Индии Петером фон Шольтеном закона об эмансипации. Однако только 20 % невольников получили тогда свободу, остальные продолжали трудиться на плантациях в тяжёлых условиях.

К началу XX века производство сахара на Санта-Крусе пришло в упадок и весной 1917 года острова Датской Вест-Индии были проданы США за  долларов (87 млн датских крон), что составило половину годового бюджета Датского королевства. Многие европейцы, покинув свои имения, уехали в Данию. Оставшимся жителям островов в 1927 году было предоставлено гражданство США.

География 

Группа островов, расположенная в 60 км восточнее Пуэрто-Рико. Три относительно крупных острова — Сент-Томас, Сент-Джон и Санта-Крус. Также множество мелких островов. Общая площадь — 346,36 км².

Острова холмистые (высшая точка — 475 м), сложены в основном известняками, имеются выходы древних кристаллических или вулканических пород.

Климат тропический, пассатный, жаркий и влажный с двумя засушливыми сезонами. Часты ураганы и землетрясения. Отсутствие рек и озёр, а также глубокое залегание грунтовых вод сильно осложняли проблему водоснабжения, несмотря на довольно большое количество осадков. Дождевую воду собирали в специальные резервуары. После сооружения опреснительных установок эта проблема в основном решена.

Растительный покров и животный мир островов в значительной степени уничтожены людьми. Остатки вечнозелёных тропических лесов сохранились главным образом на острове Сент-Джон, две трети территории которого занимает национальный парк. На острове Сент-Томас есть редколесья и кустарники на месте бывших плантаций. Морские воды у островов богаты рыбой, ракообразными и моллюсками.

Административное деление 

Американские Виргинские Острова состоят из трёх округов, которые делятся на 20 районов.

Население 

По оценке на июль 2010 года численность населения составляла  человек.

Годовая убыль населения — 0,06 %.

Рождаемость — 11,6 на 1000 (фертильность — 1,81 рождения на женщину);

Смертность — 7,0 на 1000;

Эмиграция — 5,3 на 1000.

Средняя продолжительность жизни: 76 лет у мужчин, 82 года у женщин.

Этнорасовый состав: чернокожие — 76 %, белые — 15,7 %, азиаты — 1,4 %, метисы и другие — 6,9 % (по переписи 2010 года). Латиноамериканцы составляют 17,4 % (из них чёрные — 9,9 %, белые — 2,2 %): в основном пуэрториканцы (10,3 %) и доминиканцы (5,4 %).

Языки: английский — 74,7 %, испанский или испано-креольский — 16,8 %, французский или франко-креольский — 6,6 %, другие — 1,9 % (по переписи 2000 года).

Религии: баптисты — 42 %, католики — 34 %, епискописты — 17 %, другие — 7 %.

Политическое устройство 
Глава исполнительной власти территории — губернатор, избираемый всеобщим голосованием на 4-летний срок. Также всеобщим голосованием избирается сенат территории — 15 членов, на двухлетний срок. Кроме того, жители территории избирают одного депутата в палату представителей США (без права голоса). Жители территории не имеют права участвовать в выборах президента США, но могут участвовать в первичных выборах кандидатов в президенты (праймериз) от Демократической и Республиканской партий США.

Политические партии (по итогам выборов в ноябре 2008 года):

 Демократическая партия (10 депутатов в сенате территории)
 Движение Независимых Граждан (2 депутата в сенате территории)
 Республиканская партия (не представлена в сенате территории)

В сенате территории также представлены 3 независимых депутата.

Экономика 
Экономика территории базируется на туризме — 80 % ВВП и работающих. Острова ежегодно посещают более двух миллионов туристов.

В промышленности — нефтепереработка (на острове Санта-Крус находится один из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов), а также производство рома, текстиля, фармацевтической продукции, сборка электронных устройств и часов.

Сельское хозяйство развито слабо, большая часть продуктов питания ввозится. Выращиваются сахарный тростник, цитрусовые, овощи.

Предпринимаются попытки развить сектор международных финансовых и коммерческих услуг.

Транспорт 
Исторически на островах сложилось левостороннее дорожное движение.

См. также 
 Британские Виргинские Острова
 Датская Вест-Индия
 Острова Виргины (Россия)

Примечания

Литература 
Страны и народы: В 20 тт. Америка. Общий обзор Латинской Америки. Средняя Америка / Редкол.: отв. ред. В. В. Вольский, Я. Г. Машбиц и др. — М.: Мысль, 1981. — 335 с., ил., карт.

Ссылки 
 Governor’s Website
 Office of the Lieutenant Governor

Бывшие колонии Дании
Англоязычные страны и территории
Территории, зависимые от США